Union Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Union Ridge (Illinois)
 Union Ridge (Kentucky)
 Union Ridge (North Carolina)
 Union Ridge (Ohio)
 Union Ridge (Tennessee)